Энри́ке Ома́р Си́вори (; ) — аргентинский и итальянский футболист, нападающий, впоследствии тренер. Выступал за сборные Аргентины и Италии, тренировал сборную Аргентины. На клубном уровне играл за «Ривер Плейт», «Ювентус» и «Наполи».

Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года в Европе. Дважды лучший футболист Италии, 1 раз был лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По версии МФФИИС Сивори занимает занимает 36 место среди футболистов мира и 16 место среди лучших футболистов Южной Америки в XX веке. Входит в ФИФА 100.

Переход Сивори из «Ривер Плейта» в «Ювентус» стал самым дорогим на момент своего совершения. Сивори рекордсмен Серии А по числу голов в одном матче — 6 мячей. Известен не только футбольными достижениями, но и недисциплинированным поведением: во время игры в Италии, из-за множества дисквалификаций пропустил 33 матча.

Из-за стиля игры, схожего с аргентинским футболистом 1980-х годов Диего Марадоной, Сивори начали называть в прессе «Марадоной 1960-х».
«Это один из пяти лучших игроков, которых я видел в своей жизни». Адольфо Педернера

Биография 
Омар Сивори родился 2 октября 1935 года в городе Сан-Николас де лос Арройос, который находится в 250 км от Буэнос-Айреса, в семье итальянских эмигрантов Адеодато Сивори и Каролы Тираккья, приехавших из Неаполя. В детстве Сивори сразу очень полюбил футбол, играя от заката до рассвета между домами. Свои выступления Сивори начал в молодёжном составе клуба «Сан-Николас». Там он отличался чрезвычайно буйным поведением: часто устраивал драки, кричал на партнёров. При всём при этом, Сивори выделялся среди прочих игроков клуба, благодаря своему мастерству, а также майке, которая из-за манеры бега Сивори постоянно вылезала из трусов. Вскоре после начала выступлений за «Сан-Николас» Сивори стал играть за сборную города.

«Ривер Плейт» 
«Имя мне дали родители, а известным его сделал Чезарини». Омар Сивори
Когда Сивори было 16 лет, на одном из матчей «Сан-Николаса» присутствовал Ренато Чезарини, главный тренер молодёжного состава клуба «Ривер Плейт». Чезарини заметил игру Сивори и пригласил его в клуб. Первоначально Сивори выступал за 4-ю команду клуба, но за два года он прошёл через все уровни клуба, и был вызван в первый состав. 30 января 1954 года Сивори дебютировал в первой команде «Ривер Плейта» в товарищеской игре с белградским «Партизаном», выйдя на замену вместо Лабруны на 81-й минуте встречи. 4 апреля Сивори сыграл первый матч в чемпионате Аргентины против «Лануса» в матче, который завершился победой «Ривера» 5:2; последний мяч на счету Сивори.
«Чезарини был руководителем всех молодёжных команд, и он был точкой отсчёта для образования моего характера, как человека и как спортсмена». Омар Сивори

После нескольких удачных игр, Сивори начинали сравнивать с Лабруной, игроком, которого он заменил в своём первом матче за клуб. Омар отличался сильным ударом с обеих ног и дриблингом, когда он вёл мяч левой ногой, за что был прозван «Левша». Одним из самых знаменитых в тот период его обводок стал матч с будущим чемпионом страны, клубом «Бока Хуниорс», в котором Сивори по нескольку раз обводил на небольшой площади 4-х игроков соперника; после игры фанаты Ривера взяли Сивори на руки и вынесли со стадиона. После игры этот приём «назвали цирк на носовом платке», впоследствии он стал одним из самых известных футбольных приёмов Сивори. Отличался Сивори и тем, что никогда не носил защитных щитков и всегда играл со спущенными гетрами. В 1955 году Сивори выиграл свой первый чемпионат Аргентины; его клуб на 7 очков опередил ближайшего преследователя, клуб «Расинг». Через год Ривер выиграл второй подряд чемпионский титул.
«Поставьте Сивори к десяти посредственностям — и вы получите команду-чемпиона». Ренато Чезарини

22 января 1956 года Сивори дебютировал в составе сборной Аргентины на матче чемпионата Южной Америки с Перу и на 43-й минуте встречи забил первый в игре гол. На том турнире Сивори провёл 4 матча, включая финал соревнования, в котором Аргентина проиграла Уругваю со счётом 1:0. 6 марта 1956 года в товарищеской игре со сборной Коста-Рики, Сивори забил 3 мяча, а его команда победила 4:3. В следующем матче он поразил ворота сборной Бразилии; игра завершилась вничью 2:2. На следующий год Сивори участвовал со сборной на своём втором чемпионате Южной Америки. На этом турнире Сивори забил 3 гола в 5-ти матчах. Особенно сильной смотрелась атака аргентинцев, составленная из Сивори, Антонио Анджелилло и Умберто Маскио. Три этих игрока получили прозвище «грязные рожи» (), за то, что почти полностью были в грязи в после матча со сборной Бразилии, выигранном аргентинцами со счётом 3:0. После этого турнира все три игрока попали в сферу интересов ведущих итальянских клубов, а затем были проданы в Италию. Сивори был куплен клубом «Ювентус», заплатившим за трансфер форварда 10 млн песо (93 тыс. фунтов или 160 млрд лир), этот переход стал самым дорогим на то время в мире и был «побит» только через 4 года. Одной из причин перехода Сивори в туринский стала рекомендация Чезарини, благодаря которой Сивори захотел уехать именно в «Ювентус». Благодаря деньгам, вырученным за продажу Сивори, «Ривер Плейт» смог закончить строительство стадиона Монументаль.

«Ювентус» 
В Италию Омар добирался на теплоходе из-за боязни летать самолётом. Когда Сивори впервые попал в Турин, в честь него был устроен приём. Президент «Ювентуса», Умберто Аньелли, следивший за Омаром два года, сказал Сивори: «Я ждал этого момента 2 года», Сивори ответил: «А я мечтал играть в „Юве“ 5 лет». После этого было представление игрока болельщикам клуба, на которое собралось несколько тысяч человек. На этом представлении Сивори жонглируя мячом, прошёл вокруг всех трибун, ни разу не уронив мяч. 8 сентября 1957 года Сивори дебютировал в составе «Ювентуса» в матче с «Вероной», выигранном «Юве» со счётом 3:2. В той же игре дебютировал и другой форвард клуба, валлиец Джон Чарльз. Первые несколько игр у Сивори и самого клуба были не слишком удачными: Омар начинал сыгрываться с партнёрами, а команда была несобранной из-за скандала, в котором Умберто Аньелли обвинялся в растрате средств клуба. Позже Сивори начал забивать, а его команда выигрывать. В матче с «Венецией» Сивори забил 4 гола, а всего в чемпионате 22 гола, став третьим бомбардиром первенства, вслед за Эдди Фирмани и Чарльзом, забившим 28 мячей. Ощутимую часть из которых валлиец забил с передач Сивори. «Ювентус» в том году стал чемпионом страны, реабилитировавшись за 9-го место прошедшего сезона.
«Мы просто оказались вместе, и это произошло. Мы стали одним целым. Классический тандем великана и малыша». Джон Чарльз
В 1959 году клуб занял только 4-е место в чемпионате страны. В Кубке европейских чемпионов он встречался с австрийским «Винером», в первой игре «Ювентус» победил 3:1, при чём все 3 мяча у «Старой Синьоры» забил Сивори, а во второй был «разгромлен» 0:7. Единственной Удачей «Ювентуса» в том сезоне стал выигрыш Кубка Италии, в финальном матче «Ювентус» победил «Интер» со счётом 4:1, последний мяч в этой игре забил Сивори.

В 1960 году Сивори выиграл чемпионат Италии и Кубок страны, а также стал лучшим бомбардиром серии А, забив 28 голов в 31-м проведённом матче. А всего в том чемпионате «Ювентус» забил 92 гола, на 24 мяча опередив по этому показателю ближайшего преследователя, клуб «Интер». Основную часть голов забило трио форвардов команды Синьори, Чарльз и Бониперти, которое было названо «Волшебное трио». На следующий год Сивори вновь выиграл чемпионат Италии, а по окончании сезона получил «Золотой мяч», присуждаемый лучшему футболисту Европы. В том же сезоне, 10 июня, Сивори забил 6 голов в ворота «Интера», который из-за конфликта с итальянской федерацией футбола выставил на матч молодёжный состав команды и проиграл 1:9.
«Первым мне сообщил об этом вице-президент нашего клуба. Я, честно говоря, до того момента не только никогда не видел „Золотой мяч“, но даже и не знал, что он существует. Приз мне вручили дома перед первой игрой с мадридским „Реалом“ в Кубке Чемпионов. Я выглядел тогда неважно, и мы проиграли — 0:1. Зато в ответном матче я постарался и забил „Реалу“. „Юве“ победил 1:0 и нанес первое домашнее поражение „королевскому клубу“ в еврокубках. Что же касается „Золотого мяча“, то, когда я вернулся в Аргентину в 1968 году, сразу же сдал его на хранение в банковскую ячейку. Он мне был очень дорог. Я не знал его коммерческую стоимость, однако чисто по-человечески, мне было бы жалко потерять „Золотой мяч“, который могли запросто украсть из моего дома. Он так и пролежал в сейфе многие годы…» Омар Сивори

В том же году Сивори получил итальянское гражданство и был вызван в состав сборной Италии. Он дебютировал в национальной команде 25 апреля 1961 года в матче с Северной Ирландией и в первой же игре забил победный гол. В том же году Италия встречалась со сборной Аргентины, первый тайм Сивори провёл неубедительно, но во втором тайме Сивори «взял себя в руки» и забил два гола, принеся победу Италии 4:1. 4 ноября 1961 года Сивори забил 4 гола в матче квалификации чемпионата мира 1962 с Израилем.
«В 1961 году, когда мне дали „Золотой мяч“, я забивал как хотел и кому хотел. В сборной Италии в 9 матчах я забил 8 голов! В этом мне не было равных, хотя в ту пору в мире выступали такие великие люди, как Суарес, Ди Стефано, Пушкаш…». Омар Сивори
В 1962 году Сивори выиграл свой третий титул победителя серии А. В том же году он поехал на чемпионат мира, где провёл 2 игры. Последний матч на чемпионате мира, 7 июня 1962 года со Швейцарией, стал последним матчей Сивори за «Скуадру адзурру». В 1964 году Ювентус возглавил парагвайский тренер Эриберто Эррера. С ним у Сивори сразу начались конфликты. Эррера был сторонником жёстких схем и дисциплины, чего Сивори никогда не любил. Конфликт не смогли погасить даже хозяева клуба, клан Аньелли. Сивори пришлось уйти. В последний год в «Ювентусе», Сивори мог выиграть Кубок Ярмарок, но в финале клуб проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.
 «Я играл в составе „Мантовы“ против „Юве“. Сивори часто угрожал моим воротам, и однажды в борьбе за мяч мы жестко столкнулись. Сивори упал, получив удар по ногам. Сам он встать не мог, и ему пришлось покинуть поле чуть ли не на руках тренера Эриберто Эрреры. Через несколько дней Сивори, случайно встретив меня на одном из матчей, вполне серьёзно произнес: „Я не виню тебя за то, что ты нанес мне травму. Но я никогда не прощу тебе того, что мне пришлось покинуть поле с помощью Эрреры…“» Дино Дзофф

«Наполи» 
Сивори был вынужден покинуть «Ювентус». Летом 1965 года он перешёл в «Наполи», заплативший за трансферы Омара и другого игрока из Южной Америки Жозе Алтафини 150 млн песо. Несмотря на то, что в неаполитанском клубе Сивори стал лидером команды, его голевая результативность снизилась: первые два сезона он забил только 9 голов в 55 матчах чемпионата. В 1966 году Сивори выиграл с клубом Кубок Альп и занял 3-е место в серии А. В сезоне 1967—1968 форвард провёл 7 игр, после чего получил травму правой лодыжки и выбыл до конца сезона. Без него «Наполи» занял 2-е место в серии А. Большую часть следующего сезона Омар пропустил из-за травмы. Главный тренер клуба, Карло Парола, поставил на место Сивори, Паоло Баризона. Но аргентинец не смирился с его заменой и в один из дней у него случился с тренером скандал, к которому присоединились врач клуба Корвино и администратор команды Роберто Фьоре. В результате, Сивори был оштрафован на 1 миллион лир. В ноябре 1968 года Омар вновь начал попадать в состав, он сыграл в матче Кубке УЕФА с «Лидс Юнайтед», в чемпионате страны с «Палермо», где забил гол, и «Виченцей». 1 декабря «Наполи» встречался с бывшим клубом Сивори, «Ювентусом», которым по прежнему руководил Эррера. Защитник «Ювентуса» Эрминио Фавалли весь матч провоцировал Сивори, часто падая после контактов с игроком. После одного из таких падений, арбитр встречи Пьерони удалил форварда. Вслед за этим началась драка с участием большинства игроков и тренеров команд. Результатом стычки стало удаление игрока «Наполи» Дино Пандзанато, игрока «Ювентуса» Сандро Сальвадоре и одного из тренеров неаполитанцев. Итальянская футбольная федерация приняла решение дисквалифицировать Сивори на 6 матчей. 5 декабря Омар на специальной созванной пресс-конференции обвинил во всей этой истории Эрреру и сказал президенту «Юве», чтобы тот «позаботиться о том, что происходит в его клубе». 6 декабря Сивори объявил, что завершает футбольную карьеру из-за несправедливой дисквалификации: «Лучше совсем прекратить играть в футбол, нежели станет терпеть подобное унижение». Он так же сказал, что уезжает в Аргентину на 20 дней. По прибытии на родину, Сивори принял решение остаться там и даже сказал, если наберёт форму, может быть сыграет за «Ривер Плейт», куда его позвал Ренато Чезарини. Однако форвард более в профессиональный футбол не играл, хотя его и приглашали многие аргентинские команды.

Стиль игры 

Сивори обладал хорошим дриблингом, благодаря чему мог в одиночку обыграть половину команды соперника, игроков которой он мог по нескольку раз обводить любимым приёмом — прокидыванием мяча между ног, за что он получил прозвище «Мастер туннелей». Перед началом дриблинга Сивори начинал двигаться зигзагами, что дезориентировала оборону противника. Однажды Сивори поспорил с партнёром по команде, Бруно Гарзеной, что тот должен был оплатить ему ужин каждый раз, когда Сивори обведёт соперника между ног в матчах турне «Ювентуса» по Англии; Гарзена оплатил три ужина после первой игры и отказался от спора.

По мнению Джанпьеро Бониперти, дриблингу и выступлениям Сивори помогал его менталитет победителя, уверенность в своих силах перед защитой соперника. В матче с «Сампдорией» в 1961 году Сивори обвёл вратаря, затем дождался пока к нему подбежит защитник, после чего обвёл его и лишь затем поразил ворота.

Также у Сивори был точный и сильный удар с обеих ног, хотя он больше любил действовать левой ногой. Несмотря на эти свои качества, Омар отличался умением отдать в нужный момент точную передачу партнёру, если тот находился в более выигрышной позиции..

Тренерские клубы 
Через год после завершения карьеры, Сивори вернулся в футбол, став тренером. В январе 1970 года он возглавил клуб «Росарио Сентраль». Во время чемпионата мира 1970 Сивори поехал в Мексику в качестве радиокомментатора. По возвращении в Росарио, Сивори было объявлено, что у клуба уже новый главный тренер. В 1971 году Сивори возглавил клуб «Эстудиантес», но проработал в команде только 15 дней. Клуб задолжал игрокам заработную плату, а Сивори потребовал у руководство выплаты причитающихся денег. После отказа, Сивори принял решение покинуть клуб.

В ноябре 1972 года Сивори возглавил сборную Аргентины, но менее чем через год, в сентябре 1973 года, покинул команду, после драки с чиновником Федерации футбола Аргентины. Сивори требовал у федерации 3-х месяцев на подготовку команды к финальным матчам, а чиновник встал на сторону клубов, которым такая длительная отлучка игроков не казалась целесообразной. Сборная завершила турнир с другим наставником. В матче с Парагваем, в котором решалась судьба выхода из группы, Сивори неожиданно появился у бровки и руководил своими бывшими подопечными. При Сивори в сборную впервые был вызван Убальдо Фильоль, ставший, впоследствии, одним из лучших голкиперов Южной Америки. После этого Сивори работал с «Ривер Плейтом», «Наполи», «Велес Сарсфилдом» и «Расингом» из Авельянеды. После завершения тренерской карьеры Сивори сказал: «Это не моё».

После футбола 

Завершив тренерскую карьеру, Сивори некоторое время отдыхал. В 1986 году он вернулся в Италию и 7 лет проработал там телекомментатором. После этого он уехал в Аргентину, и остался жить на своём процветающем ранчо, которое он назвал «Ювентус». С 1993 по 1994 год Сивори вёл колонку в журнале Clarin. С 1994 года и до конца своей жизни Сивори работал скаутом «Ювентуса» в Южной Америке.

Сивори умер в возрасте 69 лет от панкреатического рака в поджелудочной железе в родном городе Сан-Николас де лос Арройос. За несколько недель до смерти, Сивори часто говорил: «Я видел мало футбола». Он был похоронен 18 февраля в 15.00 на Кладбище Мемориаль Селестиаль в Сан-Николасе. После смерти Сивори, итальянская газета Gazzetta dello Sport напечатала на титульном листе чёрно-белую фотографию молодого Сивори с футболкой «Ювентуса», снятую после одного из забитых им голов, другая газета Tuttosport напечатала статью, названную «Ciao' Omar» (Прощай, Омар), Corriere dello Sport напечатала, что «умер один из самых великих в истории».

25 февраля 2005 года трибуна стадиона Монументаль, построенная на деньги от продажи Сивори была названа именем футболиста.
 «Мне кажется, что назвать именем Сивори трибуну, просто справедливо. Это чествование — жест любви. Кончина Сивори повлияла на всех нас и всех в мире футбола. Уважение и восхищение, которое он имел в Италии, было невероятным. У меня были превосходные отношения с Энрике, когда несколько месяцев назад в Риме я ужинал с ним в ресторане. Кстати, все вокруг смотрели на него и преклонялись перед ним, им казалось, что они ели с богом…». Хосе Мария Агилар, Президент «Ривер Плейта»

Личная жизнь 
Сивори был женат на итальянке Элене Каза. Они узаконили свои отношения 21 декабря 1957 года. У них было трое детей: дочь Мириам (родилась в 1958 году) и сыновья Нестор (родился в 1960 году) и Умберто Ренато (родился в 1962 году). Умберто умер в июне 1978 года, в 15-летнем возрасте из-за опухоли. Нестор был футболистом, а потом стал футбольным агентом, среди его клиентов есть несколько известных игроков, в числе которых Фернандо Кавенаги.

Сивори снялся в двух итальянских фильмах: Idoli controluce (Идолы против света; 1965 год) и Presidente del Borgorosso Football Club, II (Президент футбольного клуба Боргороссо — 2; 1970 год).

Статистика выступлений

Достижения

Как игрок

Командные 
 Чемпион Аргентины: 1955, 1956
 Чемпион Южной Америки: 1955, 1957
 Чемпион Италии: 1958, 1960, 1961
 Обладатель Кубка Италии: 1959, 1960, 1965
 Обладатель Кубка Альп: 1963, 1966

Личные 
 Лучший бомбардир Панамериканского чемпионата: 1956 (5 голов)
 Лучший игрок чемпионата Южной Америки: 1957
 Лучший бомбардир чемпионата Италии: 1960 (28 голов)
 Обладатель «Золотого мяча» (France Football): 1961
 Рекордсмен чемпионата Италии по количеству голов в одном матче: 6 голов
 Входит в список ФИФА 100

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballplayers
 Omar Sivori

Футболисты Аргентины
Футболисты Италии
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Ювентус»
Футбольные тренеры Аргентины
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Аргентины по футболу
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»
Тренеры ФК «Эстудиантес»
Тренеры ФК «Ривер Плейт»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Велес Сарсфилд»
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Обладатели «Золотого мяча»
ФИФА 100
Чемпионы Южной Америки по футболу
Умершие от рака поджелудочной железы
Футбольные агенты